Madame Claude peut désigner :
 Madame Claude (1923-2015), une proxénète française ;
 Madame Claude, un film français réalisé par Just Jaeckin, sorti en 1977 ;
 Madame Claude, la bande originale du film Madame Claude, sortie en 1977 ;
 Madame Claude, un film français réalisé par Sylvie Verheyde, sorti en 2021.